Frankenweenie (1984), een korte zwart-witfilm van Tim Burton
Frankenweenie (2012), een remake van bovengenoemde film, eveneens geregisseerd door Burton. In tegenstelling tot de versie uit 1984 is dit een animatiefilm.